Con el nombre de Provincia de Barbacoas se conocen a varias subdivisiones administrativas que ha tenido Colombia en su historia republicana:

 Provincia de Barbacoas, de la República de la Nueva Granada.
 Provincia de Barbacoas (Cauca), del desaparecido Estado Soberano del Cauca.
 Provincia de Tumaco-Barbacoas, del actual departamento de Nariño.